

Pessoas
Nicodemus Philippi
Rodolfo Armando Philippi

Localidades
 Philippi (Virgínia Ocidental)
 Filipos, chamada de Philippi na Antiguidade.

Outros
Colecção Philippi
Conus philippi
Acaena philippi

Desambiguação